Sant Amanç (Aude), municipi francès al departament de l'Aude (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Sant Amanç (Calders), masia al terme de Calders, al Moianès 
 Sant Amanç (Sant Feliu de Guíxols), entitat de població del municipi baix-empordanès de Sant Feliu de Guíxols 
 Sant Amanç de Calders, capella del mas de Sant Amanç, del terme municipal de Calders, a la comarca del Moianès
 Sant Amanç de Pedrós, església a prop del mas Pedrós al terme municipal de Santa Maria de Merlès (Berguedà) 
 Sant Amanç de Ròcha-savina, municipi francès al departament del Puèi Domat i a la regió de Alvèrnia 
 Sant Amanç de Telemac, municipi francès al departament del Puèi Domat i a la regió de Alvèrnia 
 Sant Amanç de Solt, municipi francès al departament del Tarn (regió de Migdia-Pirineus)
 Sant Amanç de Valtoret, municipi francès al departament del Tarn (regió de Migdia-Pirineus)
 Sant Amanç de Viladés, capella dins el recinte de la gran masia de can Viladés, dins del terme del municipi de Rajadell, al Bages 
 Cantó de Sant Amanç-Ròcha Savina, cantó francès al districte d'Embèrt (departament del Puèi Domat) 
 Cantó de Sant Amanç-Talenda, cantó francès al districte de Clarmont d'Alvèrnia (departament del Puèi Domat)
 Cantó de Sant Amanç de Solt, cantó francès al districte de Castres (departament dels Tarn)
 Capella de Sant Amanç (Sant Feliu de Guíxols), edifici religiós barroc del municipi de Sant Feliu
 Dolmen de Sant Amanç, sepulcre de fossa neolític al terme de Calders, a la comarca del Moianès
 Ermita de Sant Amanç (Anglès), santuari al veïnat de les Masies de Sant Amanç, al municipi d'Anglès (la Selva) 
 Puig de Sant Amanç (o de Sant Amand), muntanya del municipi d'Ogassa (Ripollès).
 Riera de Sant Amanç, corrent fluvial que neix al veïnat de les Masies de Sant Amanç, al terme municipal d'Anglès (la Selva)